Poorman ist der Familienname von:
 Christian L. Poorman (1825–1912), US-amerikanischer Politiker und Jurist

Sonstiges:
 Poorman Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika